Здание Банка Китая — название нескольких зданий в азиатских странах.

Здания 
  — в Шанхае, Китай.
  — в Гонконге.
 Здание Банка Китая — в Макао.
  — в Сингапуре.

Башни Банка Китая 
 Башня Банка Китая — в Гонконге.
  — в Шанхае, Китай.